Ademir – calciatore brasiliano di ruolo difensore 
 Ademir Marques de Menezes (1922-1996) – calciatore brasiliano, partecipò al 
 Ademir da Guia (1942-) – calciatore brasiliano, partecipò al 
 Ademir Roque Kaefer (1960-) – calciatore brasiliano, partecipò ai Giochi olimpici di  e